Hrnčířová ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Hrnčířová (geb. 1976), tschechische Journalistin, Reporterin und Moderatorin
 Zdenka Hrnčířová (1913–1983), tschechische Opernsängerin (Prag)